Врховине могу да буду:

 Општина Врховине, општина у Лици, Република Хрватска
 Врховине (Лика), насеље у истоименој општини, Република Хрватска
 Горње Врховине, насеље у општини Врховине, Лика, Република Хрватска
 Врховине (Уб), насеље у општини Уб, Република Србија
 Врховине (Витез), насеље у општини Витез, Федерација БиХ, БиХ